Il personale di Impact Wrestling include gli atleti e le altre personalità, quali staff aziendale e del dietro le quinte, che lavorano per la promotion canadese Impact Wrestling.
 
Impact Wrestling intrattiene rapporti di partenariato con molte altre federazioni in tutto il mondo, incluso lo scambio degli atleti. Fra queste federazioni si annoverano la New Japan Pro-Wrestling in Giappone, la Lucha Libre AAA Worldwide in Messico, la National Wrestling Alliance e la Ring of Honor negli Stati Uniti.

Parco atleti

Uomini

Donne

Altro personale on-screen

Personale

Arbitri

Broadcast team

Dietro le quinte

Voci correlate 
 Impact Wrestling

Collegamenti esterni 
 

Impact Wrestling
Impact Wrestling